Bilsko peut désigner :

Toponymie 
en Pologne
 Bilsko, un village dans la voïvodie de Lublin.
 Bilsko, un village dans la voïvodie de Petite-Pologne.